Либералий (умер ок. 400 года) — священномученик из Анконы. День памяти — 27 апреля.

Святой Либералий (Liberalis) усердно трудился над обращением ариан в районе Анконы и сильно пострадал от их рук. Мощи святого Либералия почивают в Тревизо; сам он является патроном епархии Тревизо.

Ссылки 
 Календарь святого Патрика. 27 апреля
 St. Liberalis

Святые Марке
Святые области Венеция
Христианские святые IV века